Prima Lega 2008-2009 – stagione del campionato kuwaitiano di calcio
 Prima Lega 2008-2009 – stagione del campionato svizzero di calcio
 Prima Lega 2008-2009 – stagione del campionato svizzero di calcio femminile
 Prima Lega 2008-2009 – stagione del campionato svizzero di hockey su ghiaccio